Austin Adams peut désigner :
 Austin Adams (né en 1986), joueur américain de baseball ;
 Austin Adams (né en 1991), joueur américain de baseball.